Тата́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Татаров, Евгений Федотович (род. 1973) — российский кинорежиссёр.
 Татаров (Каган), Исаак Львович (1901—1938) — историк, автор статей БСЭ1.
 Татаров, Николай Юрьевич (1877—1906) — российский революционный деятель и агент Департамента полиции.
 Татаров, Нурбий Джумальдинович (род. 1949) — советский футболист и тренер.
 Татаров, Павел Александрович (1950—2016) — российский оперный певец (тенор). Заслуженный артист РСФСР.



См. также 
 Татаров — село в Яремчанском горсовете Ивано-Франковской области Украины.